Dit is een lijst van leden van het Vertegenwoordigend Lichaam ten tijde van de Bataafse Republiek (juni 1798-oktober 1801).

Zie ook 
Lijst van leden van het Vertegenwoordigend Lichaam (mei-juni 1798)

 2 
Vertegenwoordigend Lichaam (juni 1798-oktober 1801)